Live at Brixton Academy — первый концертный альбом, выпущенный группой Pendulum в 2009 году,

Об альбоме 
Live at Brixton Academy записан в известной Брикстон Академи в Лондоне. Продюсером был Майк Доунс, а режиссёром — Пол Кэслин, снимавший музыкальное видео на песню «Good Girl Gone Bad» певицы Рианны.

Список композиций 
CD

DVD

Примечания 

Альбомы Pendulum
Концертные альбомы 2009 года